Low Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Baja (ö),

Australien 

 Low Island (ö i Australien, Queensland, Cook),

Falklandsöarna 

 Low Island, Weddell Island Group, ö, 
 Low Island, Byron Sound, ö,

Indonesien 

 Pulau Mangudu, ö, Nusa Tenggara Timur,

Kanada 

 Low Island, Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar